Il doppio dell'U.S. Professional Indoor 1975 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria World Championship Tennis.

Pat Cramer e Mike Estep erano i detentori del titolo, ma Cramer quest'anno non ha partecipato.  Estep ha fatto coppia con Russell Simpson perdendo nel 2º turno.

Brian Gottfried e Raúl Ramírez hanno battuto in finale Dick Stockton e Erik Van Dillen 3–6, 6–3, 7–6(7–4).

Teste di serie

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (quarti di finale)
 Robert Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)
 Roy Emerson /  Rod Laver (terzo turno)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (Campioni)

 Ross Case /  Geoff Masters (semifinali) 
 Patricio Cornejo /  Jaime Fillol (Primo turno, ritiro) 
 John Alexander /  Phil Dent (semifinali) 
 Anand Amritraj /  Vijay Amritraj (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

U.S. Pro Indoor 1975